Die German Tennis Championships 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juli 2017 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Gstaad die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den German Open German Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Die Titelverteidiger waren Martin Kližan im Einzel sowie Henri Kontinen und John Peers im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.499.940 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.629.375 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler und Paare hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Hamburg